John (de) Berkeley peut se référer à plusieurs personnalités anglaises :
 John de Berkeley (1352-1428), member of Parliament ;
 John Berkeley (1607-1678),  Berkeley de Stratton, gouverneur d'Exeter ;
 John Berkeley (1650-1712),  Fitzhardinge, officier de l'armée et homme politique britannique.
 John Berkeley (1663-1697),  Berkeley de Stratton, amiral anglais, fils du .
 John Berkeley (1697-1773),  Berkeley de Stratton, un homme politique britannique, dernier membre de la branche de Bruton de la famille Berkeley.

Voir aussi